Ramasanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Larissa Ramasanowa (* 1971), weißrussisch-russische Geherin
 Semfira Talgatowna Ramasanowa (* 1976), russische Sängerin der Band Semfira